Parks Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Parks Covered Bridge (Ohio), ID-Nr. 74001590
 Parks Covered Bridge (Tennessee), ID-Nr. 78002624